Домини́к Кубали́к (; 21 августа, 1995, Пльзень, Чехия) — чешский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» и сборной Чехии.

Карьера

Клубная карьера 
Доминик Кубалик начал свою хоккейную карьеру в команде родного города Пльзень в 2009 году. Несмотря на то, что он был младше партнёров и соперников, Кубалик отмечался большой результативностью. На его счету в сезоне 2009/10 было 63 (39+24) очка в 33 играх. Спустя год (в 15 лет) он играл уже за юниорскую команду «Пльзень» (до 18 лет) и там тоже был очень результативен — в 48 матчах набрал 65 (42+23) очков. В 16 лет игрок дебютировал на взрослом уровне — в Чешской экстралиге в составе основной команды «Пльзень» он провёл 8 игр и забил один гол. Так Кубалик стал одним из самых молодых игроков в истории, забившим в экстралиге.

Несмотря на результативность, на заре карьеры Кубалик считался игроком меньшинства. Специалисты предрекали ему будущее нападающего сдерживающего звена. Этому способствовали и габариты, рост Кубалика — 187 см.

Летом 2012 года Кубалик перебрался за океан, в клуб хоккейной лиги Онтарио «Садбери Вулвз». Ещё перед началом сезона он стал победителем кубка мира среди молодёжных клубов 2012 года в Омске.

В 2013 году Кубалик был задрафтован командой НХЛ из Лос-Анджелеса. Правда, лишь под общим 191-м номером в седьмом раунде. В КХЛ он был задрафтован будущим своим клубом «Салават Юлаев» в первом раунде под 20-м номером. В 2014 году вернулся в Чехию. В составе «Пльзени» дважды подряд (в 2016 и 2017 годах) становился лучшим снайпером Экстралиги. В 2016 году стал бронзовым призёром чешского чемпионата.

10 мая 2017 года подписал двухлетний контракт с уфимским клубом «Салават Юлаев». Ещё до начала сезона, 24 августа 2017 года, уфимский клуб объявил о расторжении контракта с Кубаликом. После этого он перешёл в швейцарский клуб «Амбри-Пиотта». В сезоне 2018/19 Кубалик стал лучшим бомбардиром швейцарской лиги, став первым чешским хоккеистом, кому это удалось. Также он был признан самым ценным хоккеистом швейцарской лиги.

После двух успешных сезонов в Швейцарии, Кубалик подписал однолетний контракт на сумму 925 000 долларов с клубом НХЛ «Чикаго Блэкхокс». «Лос-Анджелес Кингз», который выбрал Кубалика на драфте 2013 года, 25 января 2019 года обменял его в «Чикаго» на выбор в 5-м раунде драфта 2019. Его дебют в НХЛ состоялся на родине: в Праге 4 октября 2019 года в матче с «Филадельфией Флайерз», который его команда проиграла со счётом 3:4. Уже во 2-м матче Кубалик забросил свою первую шайбу в НХЛ, но его команда уступила «Сан-Хосе Шаркс». 11 января 2020 года Кубалик впервые в своей заокеанской карьере забросил 2 шайбы: дважды поразив ворота голкипера «Анахайм Дакс» Джона Гибсона, он помог «Чикаго» одержать победу со счётом 4:2, став лучшим игроком матча. В следующей игре против «Оттавы Сенаторз», состоявшейся 14 января, Кубалик вновь отличился дважды, став с 18 шайбами лучшим снайпером среди новичков НХЛ на текущий момент. Также он стал первым хоккеистом «Чикаго» с 1990 года, который забивал в 5 матчах подряд. 18 января Кубалик провёл свой лучший матч в НХЛ, прибавив к двум заброшенным шайбам одну голевую передачу в победном матче с «Торонто Мейпл Лифс». Успешная игра Кубалика не осталась незамеченной: НХЛ признала его лучшим новичком января. 27 февраля 2020 года сделал свой первый хет-трик в НХЛ, забросив 3 шайбы в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг». По итогам своего дебютного сезона в НХЛ, ставшего укороченным из-за коронавируса, Кубалик набрал 46 очков (30 шайб и 16 передач) в 68 матчах при показателе плюс/минус + 2. Это позволило ему войти в тройку претендентов на приз Колдер трофи, вручаемый лучшему новичку сезона.

В первом же матче розыгрыша Кубка Стэнли против «Эдмонтон Ойлерз» Кубалик набрал 5 очков (2+3) и установил рекорд НХЛ, став первым новичком в истории лиги с 5 очками в дебютной игре плей-офф.

Международная карьера 
Кубалик с 2010 года выступал за юниорские сборные Чехии. Участник чемпионате мира среди юниоров 2013 года (5 игр, 5 передач) и молодёжном чемпионате мира 2014 года (5 игр, 1 шайба). В 2015 году дебютировал в составе национальной сборной Чехии. Принимал участие на Олимпийских играх (5 игр, 2 шайбы) и чемпионате мира (8 игр, 3 шайбы, 5 передач) 2018 года. 11 ноября 2018 года на турнире Еврохоккейтура в Финляндии сделал первый хет-трик за сборную Чехии в игре против сборной России, закончившейся со счётом 5:2.

Статистика 
Обновлено на конец сезона 2020/2021

 НХЛ — 124 игры, 84 очка (47 шайб + 37 передач)
 Кубок Стэнли — 9 игр, 8 очков (4+4)
 Чемпионат Чехии — 188 игр, 131 очко (79+52)
 Хоккейная лига Онтарио — 135 игр, 69 очков (38+31)
 Чемпионат Швейцарии — 90 игр, 97 очков (37+60)
 Сборная Чехии — 72 игры, 50 очков (26+24)
 Кубок мира среди молодёжных клубов — 9 игр, 8 очков (3+5)
 Лига чемпионов — 6 игр, 6 очков (4+2)
 Чешская первая лига — 4 игры, 2 очка (1+1)
 Чешская вторая лига — 2 игры, 1 очко (1+0)
 Кубок Швейцарии — 3 игры, 5 очков (4+1)
 Европейский трофей — 1 игра
 Всего за карьеру — 643 игры, 461 очко (244+217)

Достижения 
 Победитель кубка мира среди молодёжных клубов 2012
 Бронзовый призер чемпионата Чехии 2016
 Лучший снайпер чемпионатов Чехии 2016 (25 шайб) и 2017 (29 шайб)
 Лучший бомбардир чемпионата Швейцарии 2019 (57 очков)
 Самый ценный хоккеист чемпионата Швейцарии 2019
 Лучший снайпер среди новичков НХЛ 2020 (30 шайб)
 Рекордсмен НХЛ по количеству очков в дебютной игре плей-офф (5 очков)

Семья 
Доминик Кубалик женат, его свадьба с супругой Кларой состоялась 10 июля 2021 года.

Старший брат, Томаш Кубалик, также известный хоккеист.

Примечания 

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Шкода»
Игроки «Садбери Вулвз»
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки ХК «Амбри-Пиотта»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Хоккеисты НХЛ
Задрафтованные ХК «Лос-Анджелес Кингз»